Елм Гроув има више значења:
 Елм Гроув (Оклахома)
 Елм Гроув (Висконсин)